Ма́рек Дзю́ба (; 19 декабря 1955, Лодзь, Польская Народная Республика) — польский футболист, крайний защитник. Выступал за сборную Польши. Бронзовый призёр чемпионата мира 1982 года.

Карьера

Клубная 
В 1973 году выиграл молодёжный чемпионат Польши в составе «Лодзи», после чего был переведён в основной состав клуба. В «Лодзи» он отыграл до 1984 года, проведя за это время 282 матча в чемпионате, после чего ушёл в «Видзев».

В сборной 
В сборной Польши Марек Дзюба дебютировал 13 апреля 1977 года в товарищеском матче со сборной Венгрии, завершившимся поражением поляков со счётом 1:2. В 1982 году Дзюба принял участие в чемпионате мира, он сыграл в пяти матчах своей сборной. На том чемпионате поляки завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Франции со счётом 3:2. Своё последнее выступление за сборную Дзюба провёл 31 октября 1984 года в отборочном матче чемпионата мира 1986 года со сборной Албании, тот матч завершился ничьей со счётом 2:2. Всего же за сборную Марек Дзюба сыграл 53 матча, в которых забил 1 гол.

Тренерская 
После окончания карьеры стал помощником главного тренера клуба «Завиша», а уже через два месяца сам стал главным тренером клуба, однако, в этой должности он продержался всего три месяца. В конце сезона 1997/98 стал главным тренером клуба «Лодзь», который под его руководством стал чемпионом Польши.

Достижения

Командные 
  Сборная Польши
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1982

  «Видзев»
 Бронзовый призёр чемпионата Польши (2): 1985, 1986
 Обладатель Кубка Польши: 1985

Тренерские 
  «Лодзь»
 Чемпион Польши: 1998
 Финалист Суперкубка Польши: 1998

  «Видзев»
 Серебряный призёр чемпионата Польши: 1999

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого: 53 матча / 1 гол; 24 победы, 10 ничьих, 19 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Польши на сайте eu-football.info 
 
 
 
 Профиль игрока на footballdatabase.eu 
 Статья на lksfans.pl

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Лодзь»
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Футбольные тренеры Польши
Тренеры ФК «Завиша»
Тренеры ФК «Лодзь»
Тренеры ФК «Видзев»